Nicolas Dessum (ur. 20 lutego 1977 w Lyonie) – francuski skoczek narciarski i trener, reprezentant klubu Douanes CS Courchevel. Wicemistrz świata juniorów (1994).

Kariera 
Pierwszy skok w oddał w wieku siedmiu lat. Do czternastego roku życia trenował narciarstwo alpejskie i skoki narciarskie, po czym zajął się wyłącznie skokami. W 1993 roku zadebiutował w Pucharze Świata i w Planicy zdobył pierwsze w karierze punkty. Jako pierwszy w historii skoczek z Francji wygrał zawody Pucharu Świata. Miało to miejsce 22 stycznia 1995 w Sapporo. Reprezentował klub Douanes CS Courchevel, a jego osobistym trenerem był Patrick Aubert. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystartował w sierpniu 2006. 2 miesiące później ogłosił rezygnację ze startów w sezonie 2006/2007. Swój ostatni w karierze skok oddał w przerwie pomiędzy pierwszą a drugą serią zawodów Letniego Grand Prix w Courchevel 14 sierpnia 2007.

W 2007 roku ukończył studia o kierunku trenerskim, natomiast od 2009 roku jest trenerem kadry młodzieżowej reprezentacji Francji w skokach.

Jego rekord życiowy to 207,5 metra uzyskany w Planicy 20 marca 2003.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1994  Lillehammer – 21. miejsce (K-120), 14. miejsce (K-90)
 1998  Nagano/Hakuba – 16. miejsce (K-90), 16. miejsce (K-120)
 2002  Salt Lake City/Park City – 22. miejsce (K-90), 23. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1994  Lillehammer – 6. miejsce
 2002  Salt Lake City/Park City – 10. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1995  Thunder Bay – 50. miejsce (K-90), 16. miejsce (K-120)
 1997  Trondheim – 9. miejsce (K-90), 5. miejsce (K-120)
 1999  Ramsau – 11. miejsce (K-120), 19. miejsce (K-90)
 2001  Lahti – 26. miejsce (K-116), 22. miejsce (K-90) 
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 28. miejsce (K-120), 16. miejsce (K-95)
 2005  Oberstdorf – nie zakwalifikował się (K-90), 43. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1995  Thunder Bay – 4. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1996  Tauplitz – 23. miejsce
 2000  Vikersund – 13. miejsce
 2002  Harrachov – 37. miejsce
 2004  Planica – 51. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1993  Harrachov – 11. miejsce
 1994  Breitenwang – srebrny medal
 1995  Gällivare – 4. miejsce
 Drużynowo
 1993  Harrachov – 6. miejsce
 1994  Breitenwang – 7. miejsce
 1995  Gällivare – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 23.
 sezon 1994/1995: 12.
 sezon 1995/1996: 46.
 sezon 1996/1997: 18.
 sezon 1997/1998: 37.
 sezon 1998/1999: 14.
 sezon 1999/2000: 19.
 sezon 2000/2001: 46.
 sezon 2001/2002: 42.
 sezon 2002/2003: 64.
 sezon 2003/2004: 48.
 sezon 2004/2005: 58.

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1993/1994: 17.
 1994/1995: 5.
 1995/1996: 48.
 1996/1997: 15.
 1997/1998: 53.
 1998/1999: 17.
 1999/2000: 30.
 2000/2001: 35.
 2001/2002: 18.
 2002/2003: 57.
 2003/2004: 50.
 2004/2005: 36.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997: 13.
 1998: 19.
 1999: 21.
 2000: 10.
 2001: 25.
 2002: 38.
 2003: 40.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994: 9.
 1996: 23.
 1997: 6.
 1998: 5.
 1999: 12.
 2000: 40.
 2002: 31.
 2003: 48.
 2005: 74.

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 73.

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 87.
 sezon 1995/1996: 45.
 sezon 1996/1997: 91.
 sezon 1997/1998: 157.
 sezon 1999/2000: 69.
 sezon 2001/2002: 68.
 sezon 2002/2003: 75.
 sezon 2003/2004: 95.
 sezon 2004/2005: 70.
 sezon 2005/2006: 69.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Od sezonu 1999/2000

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Francuscy trenerzy skoków narciarskich
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Lyonie
Urodzeni w 1977